Кубок Митропы 1966/67 — 26-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал чехословацкий клуб «Спартак», который в финале обыграл венгерский «Уйпешт» с общим счётом 5:4.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1966/67 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1966/67 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1967
Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году